Parencentrum är ett släkte av hjuldjur. Parencentrum ingår i familjen Dicranophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Parencentrum